Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich PAN w Toruniu – instytut naukowo-badawczy Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Toruniu.

Lokalizacja 
Instytut znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Szerokiej 36.

Siedziba 
Instytut mieści się w neogotyckiej kamienicy z 1896 roku. Jej charakterystycznymi elementami są glazurowane, dwukolorowe cegły, polichromowane wnęki oraz szczyt nawiązujący do gotyku.

Charakterystyka 
Instytut powołano do istnienia w 1953 roku jako Zakład Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pracuje w nim 8. pracowników naukowych, a funkcję dyrektora pełni prof. dr hab. Przemysław Olstowski.

Badania tego Instytutu koncentrują się z jednej strony na działalności edytorsko-warsztatowej, z drugiej zaś na prowadzeniu studiów o charakterze monograficznym, opartych na nowych kwerendach źródłowych.

Jednostką macierzystą Instytutu jest Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu
 Archiwa w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu

Przypisy 

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
Oświata w Toruniu